Лепо́рский — фамилия. 

Известные носители:
 Лепорский, Владимир Владимирович (1911—1981) — директор металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе
 Лепорский, Николай Иванович (1877—1952) — советский терапевт, действительный член Академии медицинских наук СССР
 Лепорский, Пётр Иванович, (1871—1924) — российский духовный писатель, протоиерей, профессор Петербургской духовной академии

 Лепорская, Анна Александровна (1900—1982) — русская советская художница по фарфору, живописец, график, дизайнер, монументалист